Парк Дружби народів (Вінниця)

 Парк Дружби народів — колишня назва парку "Муромець" у Києві